Roms bezeichnet:
 Słoszów, deutscher Name des Dorfes im Powiat Kłodzki im Südwesten Polens

RO-MS steht für:
 , ISO-3166-2-Code des rumänischen Kreises

ROMS